J'ai retrouvé mon ami est un album de Henri Dès sorti en 1972.

Liste des chansons 

 Face A: J'ai retrouvé mon ami.
 Face B: Malioué.

Références 

Album musical sorti en 1972
Album d'Henri Dès